BNA puede referirse a:
 Banco de la Nación Argentina, una entidad bancaria pública de la Argentina
 Banco Español de Algas, anteriormente denominado Banco Nacional de Algas;
 Bloque Nacionalista Andaluz, un partido político español.
 Código IATA del Aeropuerto Internacional de Nashville, en Nashville, Tennesse, Estados Unidos